Abruka (eiland), een Estlands eiland in de Golf van Riga
 Abruka (plaats), een plaats op bovengenoemd eiland